Натуральне число 745
 745 рік до нашої ери
 745 рік нашої ери